ZZP steht für:

 Zeitschrift für Zivilprozeß, eine juristische Fachzeitschrift 
 Zündzeitpunkt, die Kurbelwellenstellung eines Verbrennungsmotors mit Fremdzündung (Ottomotor), bei der der Zündfunke an der Zündkerze ausgelöst wird
 Zjednoczenie Zawodowe Polskie, eine polnischsprachige Gewerkschaft im Ruhrgebiet in der Zeit des deutschen Kaiserreichs.

ZZP